energiedrager (techniek)
energiedrager (spiritueel)